Жеребя́тки (Жеребя́та) () — упразднённая деревня на территории Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

История 
Приход Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии Серепетта известен с 1640 года.

Деревня Serebeta упоминается на карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам 1676 года.

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, как деревня Särybet.

До окончания Северной войны приход именовался Ууси Пуура (Uusi Puura, Novobura), поскольку кирха и пасторат находились в то время в русской деревне Новая Буря.

На карте Ингерманландии А. Ростовцева от 1727 года упоминается, как деревня Жеребята.

В течение 1748—1752 годов кирха и пасторат были перенесены в финскую деревню Серепетта (Serepetta), вследствие чего приход получил то же название.

На карте Санкт-Петербургской губернии Я. Ф. Шмита 1770 года, также обозначена как деревня Жеребята.

В 1829—1830 годах была построена каменная, 300-местная кирха во имя святого Михаила.

На «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга» Ф. Ф. Шуберта 1831 года, упомянута деревня Жеребята состоящая из 16 крестьянских дворов.

ЖЕРЕБЯТ — деревня, принадлежит девицам Сахаровым, число жителей по ревизии: 32 м. п., 31 ж. п.; При оной Лютеранская каменная церковь. (1838 год)

Храм был освящён 7 марта 1846 года. Владелец деревни помещик фон Боттон, пожертвовал на её строительство пять тысяч рублей.

На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года, она упомянута как село «Serebetta», населённое ингерманландцами-савакотами.

В пояснительном тексте к этнографической карте она записана, как деревня Serebetta (Жеребят, Жеребятки) и указано количество её жителей на 1848 год: ингерманландцев-эурямёйсет — 1 ж. п., ингерманландцев-савакотов — 22 м. п., 30 ж. п., всего 53 человека.

ЖЕРЕБЯТКИ — деревня генерал-майора Лихонина, по просёлочной дороге, число дворов — 9, число душ — 19 м. п.(1856 год)

Согласно 10-й ревизии 1856 года деревня Жеребятка принадлежала помещику Оресту Селоновичу Лихонину.

ЖЕРЕБЯТКА — деревня владельческая, при колодцах, число дворов — 10, число жителей: 26 м. п., 29 ж. п.; Церковь лютеранская. (1862 год)

Согласно карте 1885 года, это было село, которое называлось Жеребята.

Сборник Центрального статистического комитета описывал его так:

ЖЕРЕБЯТКИ (ЖЕРЕБЯТО) — село бывшее владельческое, дворов — 9, жителей — 46; церковь лютеранская. (1885 год)

В 1891 году в приходе открылась воскресная школа, занятия в ней вёл настоятель А. Пииранен.

В 1894 году кирху отремонтировали.

В XIX веке деревня административно относилась к Медушской волости 2-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 3-го стана.

Изменение численности населения прихода Серепетта с 1842 по 1917 год:

С 1918 по 1922 год деревня Жеребятки входила в состав Кожерицкого сельсовета Медушской волости Петергофского уезда.

С 1922 года, в составе Заостровского сельсовета.

С 1923 года, в составе Гатчинского уезда.

С 1924 года, в составе Боровского сельсовета.

С 1926 года, вновь в составе Заостровского сельсовета.

С 1927 года, в составе Гостилицкой волости, а затем Ораниенбаумского района.

В 1928 году население деревни Жеребятки составляло 92 человека.

По административным данным 1933 года деревня Жеребятки входила в состав Заостровского сельсовета Ораниенбаумского района.

Кирха была закрыта в 1935 году.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 14 января 1944 года.

После войны не восстанавливалась.

География 
Деревня располагалась в южной части района к северу от автодороги  (Петродворец — Криково).

Ближайший населённый пункт — деревня Заостровье.

Демография

Примечания

Ссылки 
 Серепетта, Жеребятки, Serepetta — все приходы Ингерманландии на Инкери.Ру

Исчезнувшие населённые пункты Ломоносовского района
Ингерманландия